Rawasari (Berbak), een plaats in Indonesië
Rawasari (Cilebar), een plaats in Indonesië
Rawasari (Cisata), een plaats in Indonesië
Rawasari (Plered), een plaats in Indonesië
Rawasari (Trienggadeng), een plaats in Indonesië
 
Zie ook dp:Rawa Sari